Twink – musicista britannico
 Twink – termine del linguaggio gay